Bigelow bezeichnet Personen und Orte:

Personen:
 Abijah Bigelow (1775–1860), US-amerikanischer Politiker
 Bob Bigelow (* 1953), US-amerikanischer Basketballspieler
 Charles Bigelow (* 1945), US-amerikanischer Typograf und Schriftentwerfer
 Erastus Brigham Bigelow (1814–1879), US-amerikanischer Unternehmer
 Francis Hill Bigelow (1859–1933), US-amerikanischer Sammler und Autor auf dem Gebiet des Kunsthandwerks
 
 Herbert S. Bigelow (1870–1951), US-amerikanischer Politiker
 Hobart B. Bigelow (1834–1891), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Bigelow (1787–1879), US-amerikanischer Mediziner und Botaniker
 James H. Bigelow, amerikanischer Psychologe

 Julian Bigelow (1913–2003), US-amerikanischer Computerpionier
 Kathryn Bigelow (* 1951), US-amerikanische Filmregisseurin
 Lewis Bigelow (1785–1838), US-amerikanischer Politiker
 Poultney Bigelow (1855–1954), amerikanischer Journalist
 Robert Bigelow, US-amerikanischer Unternehmer und Hotelgründer
 Scott Bigelow (1961–2007), US-amerikanischer Wrestler
 Stephen J. Bigelow (* 1971), australischer Mathematiker
 Steven Bigelow (* 1971), US-amerikanischer Schwimmer
 Wilfred Gordon Bigelow (1913–2005), kanadischer Chirurg
 William Sturgis Bigelow (1850–1926), amerikanischer Arzt und Sammler japanischer Kunst 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bigelow (Arkansas), im Perry County
 Bigelow (Maine), im Franklin County
 Bigelow (Michigan), im Montmorency County
 Bigelow (Minnesota), im Nobles County
 Bigelow (Missouri), im Holt County
 Bigelow (New York), im St. Lawrence County
 Bigelow Corners (Connecticut)
 Bigelow Corners (New York)

Sonstiges:
 Bigelow Aerospace, Raumfahrtunternehmen
 Bigelow Tea Company, Unternehmen
 Bigelow Lakes, See im Josephine County, Oregon
 Bigelow Pond, See im Oxford County, Maine
 Bigelow Tract Mine, Mine im Huerfano County, Colorado
 Bigelow Hollow State Park, Park im Tolland County, Connecticut
 Bigelow State Wildlife Management Area, Park im Nobles County, Minnesota
 Bigelow-Kuhn-Thomas House Historical Marker, Park im Ingham County, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Bigelow Apartments, in Salt Lake City, Utah, (ID-Nr. 04001418)
 Bigelow Block, in Medford, Massachusetts, (ID-Nr. 75000268)
 Bigelow Carpet Company Woolen Mills, in Clinton, Massachusetts, (ID-Nr. 83004107)
 Bigelow Carpet Mill, in Clinton, Massachusetts, (ID-Nr. 78000467)
 Bigelow House, in Norfolk, Connecticut, (ID-Nr. 82005155)
 Bigelow Methodist Episcopal Church, South, in Bigelow, Arkansas, (ID-Nr. 96000353)
 Bigelow Rosenwald School, in Toad Suck, Arkansas, (ID-Nr. 04000491)
 Bigelow Street Historic District, in Cambridge, Massachusetts, (ID-Nr. 82001922)
 Bigelow Tavern Historic District, in West Boylston, Massachusetts, (ID-Nr. 92000043)
 Bigelow United Methodist Church, in Portsmouth, Ohio, (ID-Nr. 87002073)
 Bigelow-Ben Lomond Hotel, in Ogden, Utah, (ID-Nr. 90000637)
 Bigelow-Hartford Carpet Mills, in Thompsonville, Connecticut, (ID-Nr. 83001256)
 Bigelow-Hartford Carpet Mills Historic District, in Enfield, Connecticut, (ID-Nr. 94001382)
 Bigelow-Page House, in Skowhegan, Maine, (ID-Nr. 88000395)

Siehe auch:
 Bigelow Township
 Bigelow Lake
 Bigelow Rock